Orthonychiurus är ett släkte av urinsekter. Orthonychiurus ingår i familjen blekhoppstjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blekhoppstjärtar
Orthonychiurus